A csodagyerek – Korda Zoltán filmrendező 1921-ben bemutatott némafilmje.
 A csodagyerek – (The Prodigy) – Nicholas McCarthy filmrendező 2019-ben bemutatott hongkongi-amerikai horrorfilmje.